Johann Mayrhofer ist der Name folgender Personen:

* Johann Mayrhofer (Dichter) (1787–1836), österreichischer Dichter
 Johann Mayrhofer (Politiker, 1864) (1864–1945), österreichischer Politiker (CS), Oberösterreichischer Landtagsabgeordneter
 Johann Mayrhofer (Politiker, 1895) (1895–1964), österreichischer Politiker, Salzburger Landtagsabgeordneter
 Johann Mayrhofer (Handbiker) (* 1949), österreichischer Handbikesportler
 Johann Nepomuk Mayrhofer (1764–1832), österreichischer Maler